Il supergigante maschile di sci alpino dei XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang si è disputato il 16 febbraio 2018 presso l’Arena alpina di Jeongseon.

L'austriaco Matthias Mayer ha vinto la medaglia d'oro, lo svizzero Beat Feuz quella d'argento e il norvegese Kjetil Jansrud quella di bronzo.

Classifica di gara

Informazioni 

Data: Venerdì 16 febbraio 2018 
Ora locale: 11:00  
Pista: Jeongseon Downhill
Partenza: 1195 m, arrivo: 545 m
Lunghezza: 2322 m, dislivello: 650 m
Tracciatore:  Alberto Ghidoni, 45 porte

Legenda:
 DNS = non partito (did not start)
 DNF = prova non completata (did not finish)
 DSQ = squalificato (disqualified)
 Pos. = posizione

Bibliografia 
 The Pyeongchang Organising Committee for the XXIII Olympic Winter Games, Official Results Book - Alpine Skiing, Olympic World Library

Collegamenti esterni 
 

Supergigante maschile